Hoevel ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Hoevel (1900–1942), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Anneliese Hoevel (1898–1942), deutsche Kommunistin
 Gonzalo Costa Hoevel (* 1980), argentinischer Windsurfer 

 Walter Hoevel (1894–1956), deutscher Politiker (NSDAP)
 Wilhelm von Hoevel (1817–1859), preußischer Verwaltungsjurist und Landrat

Siehe auch:
 Heuvel
 Hövel
 Hoevell